Hans Christian Hansen kan syfta på flera personer, bland andra:

 Hans Christian Hansen (1803-1883), dansk arkitekt
 Hans Christian Hansen (1901-1978), dansk arkitekt
 Hans Christian Hansen (1906-1960), dansk statsminister